|-
| 188701 - ||  || 3 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 188702 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188703 - ||  || 2 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188704 - ||  || 6 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188705 - ||  || 6 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188706 - ||  || 6 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188707 - ||  || 6 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188708 - ||  || 7 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188709 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188710 - ||  || 7 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188711 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188712 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188713 - ||  || 8 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188714 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188715 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188716 - ||  || 9 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188717 - ||  || 10 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188718 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188719 - ||  || 7 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188720 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188721 || 2005 UU || 23 octombrie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 188722 - ||  || 23 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 188723 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188724 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188725 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188726 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188727 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188728 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188729 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188730 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188731 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188732 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188733 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188734 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188735 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188736 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188737 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188738 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188739 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188740 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188741 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188742 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188743 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188744 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188745 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188746 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188747 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188748 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188749 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188750 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188751 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188752 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188753 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188754 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188755 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188756 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188757 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188758 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188759 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188760 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188761 - ||  || 29 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188762 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188763 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188764 - ||  || 30 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188765 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188766 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188767 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188768 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188769 - ||  || 28 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188770 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188771 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188772 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188773 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188774 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188775 - ||  || 27 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188776 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188777 - ||  || 31 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188778 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188779 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188780 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188781 - ||  || 25 octombrie 2005 || Apache Point || 
|-
| 188782 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188783 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188784 - ||  || 2 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188785 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188786 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188787 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188788 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188789 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188790 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188791 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188792 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188793 - ||  || 7 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188794 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188795 - ||  || 10 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188796 - ||  || 11 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188797 - ||  || 5 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188798 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188799 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188800 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-